Šen může znamenat:

 Šen (drak) () – čínský mytický drak
 Šen (duch) () – čínský mytologický pojem pro ducha nebo boha
 Šen (okres) () – čínský okres v provincii Šan-tung
 Šen (příjmení) – čínská příjmení ,  a 
 Šen (staroegyptský symbol) – staroegyptský symbol a současně hieroglyfická značka v podobě kruhové smyčky
 Šen (stát) () – čínský stát, jeden z vazalských států dynastie Čou

 Šen () nebo Šen-čcheng (, Město Šen) je alternativní jméno pro Šanghaj